

Patronyme 

 Michel Quétin (1935-), photographe français ;
 Nicole Quétin (1934-2013), artiste peintre et lithographe française.